Als Stettiner Konsistorium werden unterschiedliche Konsistorien bezeichnet, die im Laufe der Geschichte ihren Sitz in Stettin hatten: 

 Stettiner Konsistorium (Pommern-Stettin), bestand vom 16. bis 17. Jahrhundert in Stettin
 Pommersches und Camminsches geistliches Konsistorium, bestand von 1738 bis 1814 in Stettin
 Konsistorium der Provinz Pommern, bestand von 1815 bis 1945 in Stettin